Friedrichskopf ist der Name von Bergen:

 Großer Friedrichskopf (), in der Schobergruppe, Alpen, Kärnten
 Friedrichskopf (Dollberge) (), höchster Berg der Dollberge, bei Muhl, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Friedrichskopf (Kellerwald) (), im Kellerwald, bei Frankenau, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen